Nowe Dwory ist der Name folgender Orte in Polen:

 Nowe Dwory (Brzeźnica), Woiwodschaft Kleinpolen
 Nowe Dwory (Wieleń) (Neuhöfen), Woiwodschaft Großpolen

Siehe auch:
 Nowy Dwór
 Nové Dvory